Smele (geslacht), een geslacht (Deschampsia) uit de grassenfamilie 
Smele (Gennep), een buurtschap in de gemeente Gennep